Кин има више значења:
 Кин
 Кин (Калифорнија)
 Кин (Тексас)
 Кин (Њу Хемпшир)